Појам Марија Палеолог може да се односи на:

 Марија Палеолог, краљица Србије, синовица Андроника II Палеолога и супруга Стефана Дечанског
 Марија Палеолог (супруга Абака-кана), ванбрачна ћерка византијског цара Михаила VIII Палеолога и супруга монголског владара Абака кана
 Марија Асен, супруга бугарских царева Константина Асена Тиха и Ивајла
 Марија Палеологина (ћерка Андроника II), ванбрачна ћерка Андроника II Палеолога 
 Марија Палеолог Кантакузин, сестричина Михајла VIII Палеолога, бугарска царица